Куди́нский — фамилия. Известные носители:

 Кудинский, Арнольд Пейсахович (1931—1996) — советский математик и хормейстер.
 Кудинский, Виктор Владимирович (1943—2005) — советский легкоатлет.